Pojem diptych (z řec. δίπτυχος diptychos dvojitý) označuje:
 Diptych (tabulka) – písařská tabulka používaná od starověku až do vrcholného středověku složená ze dvou destiček
 Diptych (umění) – v dějinách umění vyřezávaný či malovaný dvoudílný oltářní obraz (srov. též triptych, polyptych).

podobné
 Diptychon (liturgie) – v liturgii křesťanských církví (zejména pravoslavných) soupis jmen osob zmiňovaných během bohoslužby
 Diptychon (hudba) – dvoudílné hudební dílo